

Geografia 
 Doko – arrondissement del Benin
 Doko – comune della Guinea

Musica 
 Doko – singolo del 2009 di Kaela Kimura
 Dōkō –  singolo del 2013 dei Plastic Tree

Altro 
 – nome del Maestro dei Cinque Picchi, personaggio de I Cavalieri dello zodiaco